Кащей:

Фамилия 
 Кащей, Виктор Иосифович (род. 1946) — советский футболист, советский и украинский футбольный тренер
 Кащей, Владимир Иванович (род. 1942) — советский и российский спортсмен, тренер по конькобежному спорту